Micrelenchus är ett släkte av snäckor. Micrelenchus ingår i familjen pärlemorsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pärlemorsnäckor
Micrelenchus